Robertson megye (Kentucky)
 Robertson megye (Tennessee)
 Robertson megye (Texas)